peut désigner plusieurs choses:

Cinéma et télévision 
 Bones, studio d'animation japonais fondé en 1998 ;
 Bones, film américain de Ernest R. Dickerson sorti en 2001 ;
 Bones, série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2005.

Musique

Œuvres 
 Bones, chanson du groupe de rock alternatif américain The Killers sortie en 2006 ;
 Bones, chanson d'Equinox sortie en 2018 ;

 Bones, album du groupe Bones sorti en 1972 ;
 Bones, album du groupe de rock alternatif britannique Young Guns sorti en 2012 ;

Groupes 
 Bones, groupe américain formé en 1969 ;
 Bones, groupe de garage rock britannique formé en 2016.

 The Bones, groupe de punk rock suédois formé en 1996.

Pseudonyme 
 Bones, né en 1994, pseudonyme du rappeur Elmo Kennedy O'Connor de Howell, Michigan.
 Bones Hillman, né Wayne Stevens en 1958 et décédé en 2020, bassiste néo-zélandais, membre du groupe de rock australien Midnight Oil ;
 Bones McKinney, né Horace Albert McKinney en 1919 et décédé en 1997, joueur et entraîneur américain de basket-ball.

 Bad Bones, pseudonyme de John Klinger, catcheur allemand né en 1984 ;
 Ebony Bones, née Ebony Thomas en 1982, chanteuse, musicienne, compositrice et productrice britannique ;
 Frankie Bones, né Frank Mitchell en 1966, musicien et DJ américain.

 Bones, surnom donné au docteur McCoy dans la série télévisée Star Trek.

Toponyme 
 Bones, localité du comté de Troms en Norvège.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre